|-
|13251 Viot||1998 OP|| align=right|14,8|| align=right|2,174|| align=right|0,180|| align=right|3,86|| align=right|3,206||MBA||20. julij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(13252)||1998 ON1|| align=right|14,1|| align=right|2,768|| align=right|0,231|| align=right|7,74|| align=right|4,604||MBA||18. julij 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(13253)||1998 OM13|| align=right|14,5|| align=right|2,271|| align=right|0,111|| align=right|6,45|| align=right|3,421||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13254)||1998 OY13|| align=right|14,9|| align=right|2,299|| align=right|0,130|| align=right|6,74|| align=right|3,484||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13255)||1998 OH14|| align=right|13,6|| align=right|2,386|| align=right|0,236|| align=right|6,81|| align=right|3,684||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13256)||1998 OZ14|| align=right|13,7|| align=right|2,453|| align=right|0,153|| align=right|12,00|| align=right|3,841||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13257)||1998 QT8|| align=right|13,4|| align=right|2,691|| align=right|0,116|| align=right|4,82|| align=right|4,413||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13258 Bej||1998 QT12|| align=right|14,4|| align=right|2,372|| align=right|0,093|| align=right|5,98|| align=right|3,653||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13259 Bhat||1998 QA15|| align=right|14,5|| align=right|2,348|| align=right|0,121|| align=right|7,27|| align=right|3,597||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13260 Sabadell||1998 QZ15|| align=right|13,1|| align=right|2,550|| align=right|0,157|| align=right|12,76|| align=right|4,071||MBA||23. avgust 1998||Montjoia||F. Casarramona; A. Vidal
|-
|(13261)||1998 QM16|| align=right|13,7|| align=right|2,530|| align=right|0,149|| align=right|4,44|| align=right|4,022||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13262)||1998 QF17|| align=right|13,7|| align=right|2,378|| align=right|0,102|| align=right|6,33|| align=right|3,665||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13263)||1998 QV22|| align=right|13,3|| align=right|3,110|| align=right|0,084|| align=right|1,95|| align=right|5,483||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13264)||1998 QD23|| align=right|14,0|| align=right|2,422|| align=right|0,060|| align=right|5,69|| align=right|3,769||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13265 Terbunkley||1998 QP23|| align=right|14,5|| align=right|2,349|| align=right|0,129|| align=right|4,31|| align=right|3,599||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13266)||1998 QY30|| align=right|13,7|| align=right|2,862|| align=right|0,086|| align=right|1,48|| align=right|4,841||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13267)||1998 QV32|| align=right|13,5|| align=right|3,098|| align=right|0,172|| align=right|3,72|| align=right|5,453||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13268 Trevorcorbin||1998 QS34|| align=right|14,3|| align=right|2,593|| align=right|0,096|| align=right|6,05|| align=right|4,175||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13269 Dahlstrom||1998 QV34|| align=right|14,5|| align=right|2,410|| align=right|0,081|| align=right|5,51|| align=right|3,741||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13270)||1998 QX35|| align=right|14,0|| align=right|2,851|| align=right|0,034|| align=right|2,05|| align=right|4,813||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13271)||1998 QZ35|| align=right|13,8|| align=right|2,753|| align=right|0,156|| align=right|8,30|| align=right|4,568||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13272 Ericadavid||1998 QH37|| align=right|15,0|| align=right|2,334|| align=right|0,160|| align=right|3,86|| align=right|3,566||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13273)||1998 QW37|| align=right|14,5|| align=right|2,195|| align=right|0,103|| align=right|4,68|| align=right|3,251||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13274 Roygross||1998 QX37|| align=right|14,9|| align=right|2,458|| align=right|0,046|| align=right|7,62|| align=right|3,854||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13275)||1998 QT39|| align=right|13,8|| align=right|2,553|| align=right|0,195|| align=right|7,69|| align=right|4,078||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13276)||1998 QP40|| align=right|13,1|| align=right|2,607|| align=right|0,115|| align=right|12,43|| align=right|4,209||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13277)||1998 QV40|| align=right|12,9|| align=right|2,778|| align=right|0,044|| align=right|4,09|| align=right|4,629||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13278 Grotecloss||1998 QK42|| align=right|14,5|| align=right|2,421|| align=right|0,186|| align=right|2,06|| align=right|3,766||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13279 Gutman||1998 QN43|| align=right|14,6|| align=right|2,310|| align=right|0,116|| align=right|5,13|| align=right|3,511||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13280 Christihaas||1998 QM44|| align=right|15,1|| align=right|2,333|| align=right|0,072|| align=right|4,19|| align=right|3,562||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13281 Aliciahall||1998 QW45|| align=right|15,0|| align=right|2,258|| align=right|0,127|| align=right|2,44|| align=right|3,393||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13282)||1998 QQ49|| align=right|13,8|| align=right|2,758|| align=right|0,116|| align=right|8,52|| align=right|4,580||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13283 Dahart||1998 QF51|| align=right|14,5|| align=right|2,402|| align=right|0,188|| align=right|00,39|| align=right|3,722||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13284)||1998 QB52|| align=right|13,6|| align=right|2,673|| align=right|0,178|| align=right|13,00|| align=right|4,369||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13285 Stephicks||1998 QK52|| align=right|14,4|| align=right|2,454|| align=right|0,120|| align=right|6,85|| align=right|3,843||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13286 Adamchauvin||1998 QK53|| align=right|13,6|| align=right|2,362|| align=right|0,073|| align=right|6,27|| align=right|3,629||MBA||20. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(13287)||1998 QW53|| align=right|13,9|| align=right|2,329|| align=right|0,117|| align=right|6,42|| align=right|3,554||MBA||29. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(13288)||1998 QV67|| align=right|14,1|| align=right|2,654|| align=right|0,250|| align=right|11,96|| align=right|4,324||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13289)||1998 QK75|| align=right|12,4|| align=right|2,997|| align=right|0,109|| align=right|9,11|| align=right|5,188||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13290)||1998 QN75|| align=right|12,3|| align=right|2,661|| align=right|0,095|| align=right|22,01|| align=right|4,341||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13291)||1998 QH77|| align=right|12,8|| align=right|3,222|| align=right|0,106|| align=right|13,73|| align=right|5,783||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13292)||1998 QT90|| align=right|13,9|| align=right|2,523|| align=right|0,120|| align=right|5,46|| align=right|4,007||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13293)||1998 QO104|| align=right|14,0|| align=right|2,464|| align=right|0,035|| align=right|5,80|| align=right|3,867||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13294)||1998 QO105|| align=right|14,1|| align=right|2,258|| align=right|0,099|| align=right|5,74|| align=right|3,393||MBA||25. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13295)||1998 RE|| align=right|12,6|| align=right|3,146|| align=right|0,095|| align=right|13,68|| align=right|5,579||MBA||2. september 1998||Dynic||A. Sugie
|-
|(13296)||1998 RV|| align=right|13,4|| align=right|2,986|| align=right|0,096|| align=right|9,85|| align=right|5,158||MBA||11. september 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(13297)||1998 RX|| align=right|12,4|| align=right|3,213|| align=right|0,066|| align=right|10,42|| align=right|5,760||MBA||12. september 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|13298 Namatjira||1998 RD5|| align=right|14,4|| align=right|2,386|| align=right|0,105|| align=right|5,94|| align=right|3,686||MBA||15. september 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(13299)||1998 RU15|| align=right|13,9|| align=right|2,299|| align=right|0,115|| align=right|5,06|| align=right|3,486||MBA||4. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(13300)||1998 RF16|| align=right|13,8|| align=right|2,595|| align=right|0,174|| align=right|5,18|| align=right|4,180||MBA||14. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(13301)||1998 RP19|| align=right|14,0|| align=right|2,692|| align=right|0,088|| align=right|1,02|| align=right|4,415||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13302 Kezmoh||1998 RO31|| align=right|14,4|| align=right|2,266|| align=right|0,081|| align=right|4,84|| align=right|3,411||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13303 Asmitakumar||1998 RX32|| align=right|14,2|| align=right|2,574|| align=right|0,194|| align=right|2,26|| align=right|4,128||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13304)||1998 RP47|| align=right|13,0|| align=right|3,053|| align=right|0,070|| align=right|8,78|| align=right|5,334||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13305 Danielang||1998 RD54|| align=right|14,8|| align=right|2,414|| align=right|0,086|| align=right|4,92|| align=right|3,749||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13306)||1998 RT58|| align=right|13,0|| align=right|2,919|| align=right|0,064|| align=right|1,38|| align=right|4,985||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13307)||1998 RE59|| align=right|13,8|| align=right|3,023|| align=right|0,056|| align=right|2,59|| align=right|5,256||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13308)||1998 RL59|| align=right|13,9|| align=right|2,804|| align=right|0,082|| align=right|3,44|| align=right|4,695||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13309)||1998 RA60|| align=right|13,2|| align=right|2,957|| align=right|0,020|| align=right|9,22|| align=right|5,083||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13310)||1998 RX63|| align=right|13,7|| align=right|3,110|| align=right|0,202|| align=right|3,20|| align=right|5,484||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13311)||1998 RA68|| align=right|12,6|| align=right|2,812|| align=right|0,167|| align=right|10,29|| align=right|4,714||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13312)||1998 RK68|| align=right|13,7|| align=right|2,584|| align=right|0,087|| align=right|4,70|| align=right|4,153||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13313)||1998 RU68|| align=right|13,8|| align=right|3,145|| align=right|0,143|| align=right|4,87|| align=right|5,577||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13314)||1998 RH71|| align=right|13,2|| align=right|2,805|| align=right|0,214|| align=right|4,81|| align=right|4,697||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13315 Hilana||1998 RX71|| align=right|14,3|| align=right|2,431|| align=right|0,092|| align=right|6,86|| align=right|3,791||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13316 Llano||1998 RJ75|| align=right|15,0|| align=right|2,248|| align=right|0,083|| align=right|1,87|| align=right|3,370||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13317)||1998 RQ77|| align=right|12,6|| align=right|3,983|| align=right|0,204|| align=right|7,15|| align=right|7,947||HLD||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13318)||1998 RV77|| align=right|13,2|| align=right|2,987|| align=right|0,110|| align=right|11,25|| align=right|5,163||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13319 Michaelmi||1998 RD79|| align=right|14,5|| align=right|2,215|| align=right|0,133|| align=right|6,19|| align=right|3,295||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13320 Jessicamiles||1998 RL79|| align=right|14,4|| align=right|2,315|| align=right|0,179|| align=right|3,78|| align=right|3,522||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13321)||1998 RC80|| align=right|13,1|| align=right|3,065|| align=right|0,114|| align=right|11,13|| align=right|5,364||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13322)||1998 RH80|| align=right|13,0|| align=right|3,110|| align=right|0,180|| align=right|5,96|| align=right|5,483||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13323)||1998 SQ|| align=right|10,7|| align=right|5,196|| align=right|0,091|| align=right|00,91|| align=right|11,85||JUT||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(13324)||1998 SK2|| align=right|13,5|| align=right|3,156|| align=right|0,224|| align=right|1,41|| align=right|5,607||MBA||18. september 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|13325 Valérienataf||1998 SV14|| align=right|13,9|| align=right|2,222|| align=right|0,078|| align=right|4,90|| align=right|3,312||MBA||18. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|13326 Ferri||1998 SH23|| align=right|12,8|| align=right|3,144|| align=right|0,212|| align=right|5,70|| align=right|5,575||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|13327 Reitsema||1998 SC24|| align=right|14,0|| align=right|3,092|| align=right|0,170|| align=right|3,20|| align=right|5,435||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|13328 Guetter||1998 SP24|| align=right|13,9|| align=right|3,027|| align=right|0,115|| align=right|4,31|| align=right|5,267||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|13329 Davidhardy||1998 SB32|| align=right|13,2|| align=right|2,960|| align=right|0,083|| align=right|6,46|| align=right|5,092||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|13330 Dondavis||1998 SM46|| align=right|12,8|| align=right|3,105|| align=right|0,175|| align=right|00,27|| align=right|5,472||MBA||25. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(13331)||1998 SU52|| align=right|11,2|| align=right|5,105|| align=right|0,109|| align=right|2,29|| align=right|11,54||JUT||30. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|13332 Benkhoff||1998 SM58|| align=right|14,1|| align=right|2,844|| align=right|0,058|| align=right|2,26|| align=right|4,794||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|13333 Carsenty||1998 SU59|| align=right|14,5|| align=right|2,432|| align=right|0,083|| align=right|6,59|| align=right|3,791||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|13334 Tost||1998 SX60|| align=right|14,0|| align=right|2,972|| align=right|0,116|| align=right|10,74|| align=right|5,123||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|13335 Tobiaswolf||1998 SK61|| align=right|13,4|| align=right|2,727|| align=right|0,134|| align=right|11,73|| align=right|4,502||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(13336)||1998 SN114|| align=right|13,6|| align=right|2,884|| align=right|0,174|| align=right|3,67|| align=right|4,897||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13337)||1998 SZ114|| align=right|13,4|| align=right|2,736|| align=right|0,060|| align=right|1,44|| align=right|4,525||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13338)||1998 SK119|| align=right|13,0|| align=right|2,776|| align=right|0,120|| align=right|9,35|| align=right|4,624||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13339)||1998 SF123|| align=right|13,5|| align=right|2,964|| align=right|0,103|| align=right|10,38|| align=right|5,102||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13340)||1998 SM123|| align=right|14,0|| align=right|2,559|| align=right|0,238|| align=right|5,58|| align=right|4,094||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13341)||1998 ST123|| align=right|13,6|| align=right|2,741|| align=right|0,080|| align=right|9,54|| align=right|4,537||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13342)||1998 SF127|| align=right|12,7|| align=right|3,128|| align=right|0,024|| align=right|12,28|| align=right|5,531||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13343)||1998 SY127|| align=right|13,6|| align=right|2,772|| align=right|0,056|| align=right|5,76|| align=right|4,614||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13344)||1998 SD130|| align=right|13,6|| align=right|2,860|| align=right|0,055|| align=right|1,77|| align=right|4,835||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13345)||1998 SW132|| align=right|13,1|| align=right|3,072|| align=right|0,106|| align=right|9,52|| align=right|5,385||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13346 Danielmiller||1998 SP133|| align=right|14,6|| align=right|2,387|| align=right|0,183|| align=right|1,38|| align=right|3,687||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13347)||1998 SF136|| align=right|15,2|| align=right|2,332|| align=right|0,231|| align=right|3,63|| align=right|3,560||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13348)||1998 SF138|| align=right|12,5|| align=right|3,156|| align=right|0,141|| align=right|1,24|| align=right|5,607||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13349)||1998 SD139|| align=right|14,0|| align=right|2,748|| align=right|0,038|| align=right|4,69|| align=right|4,555||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13350 Gmelin||1998 ST144|| align=right|13,0|| align=right|3,205|| align=right|0,073|| align=right|9,21|| align=right|5,738||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|13351 Zibeline||1998 SQ145|| align=right|13,2|| align=right|2,250|| align=right|0,121|| align=right|6,39|| align=right|3,375||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|13352 Gyssens||1998 SZ163|| align=right|13,2|| align=right|2,586|| align=right|0,112|| align=right|13,84|| align=right|4,158||MBA||18. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13353)||1998 TU12|| align=right|11,3|| align=right|5,166|| align=right|0,134|| align=right|15,44|| align=right|11,74||JUT||13. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(13354)||1998 TO15|| align=right|12,9|| align=right|2,683|| align=right|0,140|| align=right|11,74|| align=right|4,395||MBA||15. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(13355)||1998 TP17|| align=right|11,6|| align=right|3,043|| align=right|0,080|| align=right|10,93|| align=right|5,308||MBA||14. oktober 1998||Promiod||G. A. Sala
|-
|(13356)||1998 TX17|| align=right|13,1|| align=right|3,209|| align=right|0,025|| align=right|7,61|| align=right|5,747||MBA||14. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(13357)||1998 TE29|| align=right|13,5|| align=right|2,749|| align=right|0,167|| align=right|6,87|| align=right|4,558||MBA||15. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|13358 Revelle||1998 TA34|| align=right|12,8|| align=right|2,663|| align=right|0,116|| align=right|12,77|| align=right|4,344||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(13359)||1998 UC4|| align=right|13,1|| align=right|2,627|| align=right|0,167|| align=right|12,26|| align=right|4,257||MBA||20. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(13360)||1998 UD8|| align=right|12,6|| align=right|2,894|| align=right|0,042|| align=right|3,11|| align=right|4,924||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(13361)||1998 UM8|| align=right|13,9|| align=right|2,248|| align=right|0,174|| align=right|4,68|| align=right|3,371||MBA||24. oktober 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13362)||1998 UQ16|| align=right|10,5|| align=right|5,213|| align=right|0,029|| align=right|9,34|| align=right|11,90||JUT||26. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(13363)||1998 UR16|| align=right|12,7|| align=right|3,118|| align=right|0,144|| align=right|2,69|| align=right|5,506||MBA||26. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(13364)||1998 UK20|| align=right|12,4|| align=right|2,734|| align=right|0,114|| align=right|15,14|| align=right|4,520||MBA||20. oktober 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|13365 Tenzinyama||1998 UL20|| align=right|12,4|| align=right|3,024|| align=right|0,110|| align=right|8,90|| align=right|5,257||MBA||26. oktober 1998||Nanyo||T. Okuni
|-
|(13366)||1998 US24|| align=right|11,1|| align=right|5,232|| align=right|0,104|| align=right|6,64|| align=right|11,97||JUT||18. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|13367 Jiří||1998 UT24|| align=right|12,9|| align=right|3,194|| align=right|0,079|| align=right|16,22|| align=right|5,708||MBA||18. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|13368 Wlodekofman||1998 UV24|| align=right|13,6|| align=right|2,953|| align=right|0,078|| align=right|2,80|| align=right|5,074||MBA||18. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(13369)||1998 UF37|| align=right|13,3|| align=right|3,123|| align=right|0,149|| align=right|1,35|| align=right|5,517||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13370 Júliusbreza||1998 VF|| align=right|14,4|| align=right|2,193|| align=right|0,194|| align=right|5,69|| align=right|3,246||MBA||7. november 1998||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(13371)||1998 VH5|| align=right|13,9|| align=right|2,299|| align=right|0,083|| align=right|6,00|| align=right|3,484||MBA||8. november 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(13372)||1998 VU6|| align=right|10,7|| align=right|5,217|| align=right|0,047|| align=right|7,31|| align=right|11,92||JUT||12. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13373)||1998 VL7|| align=right|13,9|| align=right|2,954|| align=right|0,121|| align=right|00,99|| align=right|5,078||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13374)||1998 VT10|| align=right|13,4|| align=right|2,194|| align=right|0,133|| align=right|4,04|| align=right|3,250||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13375)||1998 VH26|| align=right|13,2|| align=right|2,928|| align=right|0,056|| align=right|1,21|| align=right|5,010||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13376 Dunphy||1998 VO32|| align=right|12,8|| align=right|2,647|| align=right|0,145|| align=right|9,54|| align=right|4,305||MBA||15. november 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(13377)||1998 VN33|| align=right|13,0|| align=right|3,080|| align=right|0,057|| align=right|4,30|| align=right|5,404||MBA||15. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13378)||1998 VF35|| align=right|12,2|| align=right|3,016|| align=right|0,054|| align=right|10,13|| align=right|5,238||MBA||12. november 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13379)||1998 WX9|| align=right|11,3|| align=right|5,142|| align=right|0,065|| align=right|4,92|| align=right|11,66||JUT||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13380 Yamamohammed||1998 WQ11|| align=right|14,2|| align=right|2,217|| align=right|0,155|| align=right|3,24|| align=right|3,300||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13381)||1998 WJ17|| align=right|12,2|| align=right|3,992|| align=right|0,216|| align=right|4,21|| align=right|7,974||HLD||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13382)||1998 XC4|| align=right|13,1|| align=right|2,844|| align=right|0,068|| align=right|00,98|| align=right|4,795||MBA||11. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13383)||1998 XS31|| align=right|11,0|| align=right|5,127|| align=right|0,065|| align=right|6,41|| align=right|11,61||JUT||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13384)||1998 XG79|| align=right|12,2|| align=right|3,157|| align=right|0,236|| align=right|12,91|| align=right|5,608||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13385)||1998 XO79|| align=right|10,0|| align=right|5,216|| align=right|0,046|| align=right|13,98|| align=right|11,92||JUT||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13386)||1998 XG80|| align=right|12,3|| align=right|3,165|| align=right|0,151|| align=right|15,56|| align=right|5,629||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13387 Irus||1998 YW6|| align=right|11,8|| align=right|5,227|| align=right|0,097|| align=right|7,24|| align=right|11,95||JUT||22. december 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(13388)||1999 AE6|| align=right|12,5|| align=right|2,592|| align=right|0,070|| align=right|14,16|| align=right|4,172||MBA||8. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13389 Stacey||1999 AG24|| align=right|12,5|| align=right|3,127|| align=right|0,162|| align=right|1,79|| align=right|5,529||MBA||10. januar 1999||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|13390 Bouška||1999 FQ3|| align=right|13,1|| align=right|2,581|| align=right|0,177|| align=right|13,27|| align=right|4,146||MBA||18. marec 1999||Ondřejov||P. Pravec; M. Wolf
|-
|(13391)||1999 JF37|| align=right|12,5|| align=right|3,058|| align=right|0,084|| align=right|8,62|| align=right|5,346||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13392)||1999 KK15|| align=right|14,3|| align=right|2,593|| align=right|0,172|| align=right|13,96|| align=right|4,175||MBA||20. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13393)||1999 ND9|| align=right|13,7|| align=right|2,329|| align=right|0,008|| align=right|4,98|| align=right|3,553||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13394)||1999 RL31|| align=right|14,1|| align=right|2,255|| align=right|0,145|| align=right|7,57|| align=right|3,386||MBA||9. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|13395 Deconihout||1999 RH35|| align=right|14,6|| align=right|2,282|| align=right|0,192|| align=right|3,14|| align=right|3,446||MBA||10. september 1999||St. Michel sur Meu||L. Bernasconi
|-
|13396 Midavaine||1999 RU38|| align=right|13,8|| align=right|2,595|| align=right|0,179|| align=right|9,22|| align=right|4,180||MBA||11. september 1999||St. Michel sur Meu||L. Bernasconi
|-
|(13397)||1999 RF47|| align=right|14,8|| align=right|2,449|| align=right|0,208|| align=right|2,61|| align=right|3,832||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13398)||1999 RF62|| align=right|13,4|| align=right|2,429|| align=right|0,118|| align=right|6,57|| align=right|3,785||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13399)||1999 RJ88|| align=right|12,7|| align=right|3,024|| align=right|0,103|| align=right|10,01|| align=right|5,259||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13400)||1999 RC94|| align=right|14,0|| align=right|2,323|| align=right|0,135|| align=right|6,97|| align=right|3,539||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13401)||1999 RA133|| align=right|13,2|| align=right|2,804|| align=right|0,247|| align=right|9,90|| align=right|4,696||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13402)||1999 RV165|| align=right|11,6|| align=right|5,219|| align=right|0,118|| align=right|7,55|| align=right|11,93||JUT||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13403 Sarahmousa||1999 RJ167|| align=right|14,3|| align=right|2,245|| align=right|0,183|| align=right|5,40|| align=right|3,364||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13404 Norris||1999 RT177|| align=right|14,8|| align=right|2,293|| align=right|0,105|| align=right|3,54|| align=right|3,472||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13405 Dorisbillings||1999 ST1|| align=right|13,8|| align=right|2,295|| align=right|0,099|| align=right|4,84|| align=right|3,476||MBA||21. september 1999||Calgary||G. W. Billings
|-
|13406 Sekora||1999 TA4|| align=right|13,4|| align=right|2,739|| align=right|0,170|| align=right|12,46|| align=right|4,533||MBA||2. oktober 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(13407)||1999 TF4|| align=right|13,3|| align=right|3,075|| align=right|0,264|| align=right|2,24|| align=right|5,391||MBA||4. oktober 1999||Saporo||K. Watanabe
|-
|(13408)||1999 TF14|| align=right|14,5|| align=right|2,424|| align=right|0,179|| align=right|3,44|| align=right|3,773||MBA||10. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(13409)||1999 US|| align=right|13,2|| align=right|3,090|| align=right|0,110|| align=right|3,36|| align=right|5,431||MBA||16. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(13410)||1999 UX5|| align=right|14,2|| align=right|2,189|| align=right|0,216|| align=right|4,90|| align=right|3,238||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|13411 OLRAP||1999 UO7|| align=right|14,2|| align=right|2,649|| align=right|0,190|| align=right|12,75|| align=right|4,310||MBA||31. oktober 1999||Bedoin||P. Antonini
|-
|(13412)||1999 UJ8|| align=right|13,7|| align=right|2,877|| align=right|0,063|| align=right|2,16|| align=right|4,879||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(13413)||1999 UF9|| align=right|13,9|| align=right|2,900|| align=right|0,083|| align=right|2,57|| align=right|4,937||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(13414)||1999 UN25|| align=right|13,5|| align=right|2,835|| align=right|0,068|| align=right|1,23|| align=right|4,772||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(13415)||1999 UT25|| align=right|15,1|| align=right|2,401|| align=right|0,189|| align=right|1,91|| align=right|3,719||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(13416)||1999 UX25|| align=right|12,9|| align=right|3,155|| align=right|0,226|| align=right|4,00|| align=right|5,602||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(13417)||1999 VH6|| align=right|13,1|| align=right|2,703|| align=right|0,072|| align=right|7,24|| align=right|4,444||MBA||5. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13418)||1999 VO9|| align=right|14,0|| align=right|2,408|| align=right|0,190|| align=right|00,61|| align=right|3,736||MBA||8. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(13419)||1999 VJ10|| align=right|13,5|| align=right|3,162|| align=right|0,153|| align=right|00,24|| align=right|5,623||MBA||9. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13420)||1999 VN10|| align=right|12,9|| align=right|2,793|| align=right|0,043|| align=right|5,27|| align=right|4,667||MBA||9. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|13421 Holvorcem||1999 VO12|| align=right|13,2|| align=right|2,657|| align=right|0,095|| align=right|3,30|| align=right|4,330||MBA||11. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(13422)||1999 VM19|| align=right|14,9|| align=right|2,443|| align=right|0,203|| align=right|3,14|| align=right|3,818||MBA||10. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|13423 Bobwoolley||1999 VR22|| align=right|12,7|| align=right|2,750|| align=right|0,075|| align=right|4,03|| align=right|4,558||MBA||13. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|13424 Margalida||1999 VD24|| align=right|14,1|| align=right|2,526|| align=right|0,186|| align=right|5,08|| align=right|4,013||MBA||8. november 1999||Mallorca||R. Pacheco; A. Lopez
|-
|13425 Waynebrown||1999 VG24|| align=right|13,2|| align=right|3,052|| align=right|0,152|| align=right|00,66|| align=right|5,330||MBA||15. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(13426)||1999 VA25|| align=right|15,0|| align=right|2,262|| align=right|0,208|| align=right|5,55|| align=right|3,401||MBA||13. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13427)||1999 VM25|| align=right|13,2|| align=right|2,754|| align=right|0,251|| align=right|9,91|| align=right|4,570||MBA||13. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13428)||1999 VC35|| align=right|13,4|| align=right|3,075|| align=right|0,289|| align=right|00,51|| align=right|5,393||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13429)||1999 VM35|| align=right|12,8|| align=right|3,451|| align=right|0,061|| align=right|1,50|| align=right|6,409||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13430)||1999 VM36|| align=right|14,4|| align=right|2,619|| align=right|0,247|| align=right|1,25|| align=right|4,238||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13431)||1999 VB37|| align=right|14,0|| align=right|2,546|| align=right|0,184|| align=right|2,46|| align=right|4,063||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13432)||1999 VW49|| align=right|13,9|| align=right|2,885|| align=right|0,071|| align=right|1,71|| align=right|4,899||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13433 Phelps||1999 VP52|| align=right|14,3|| align=right|2,376|| align=right|0,176|| align=right|5,23|| align=right|3,661||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13434 Adamquade||1999 VK58|| align=right|15,0|| align=right|2,408|| align=right|0,181|| align=right|1,97|| align=right|3,735||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13435 Rohret||1999 VX67|| align=right|15,0|| align=right|2,302|| align=right|0,164|| align=right|3,80|| align=right|3,491||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13436 Enid||1999 WF|| align=right|12,4|| align=right|3,210|| align=right|0,123|| align=right|00,87|| align=right|5,751||MBA||17. november 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|13437 Wellton-Persson||1999 WF8|| align=right|14,8|| align=right|2,347|| align=right|0,089|| align=right|1,45|| align=right|3,596||MBA||28. november 1999||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|13438 Marthanalexander||1999 XD86|| align=right|14,9|| align=right|2,250|| align=right|0,120|| align=right|2,18|| align=right|3,374||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13439)||2072 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,311|| align=right|0,146|| align=right|6,65|| align=right|3,513||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13440)||2095 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,637|| align=right|0,127|| align=right|2,53|| align=right|4,282||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13441)||2098 P-L|| align=right|12,5|| align=right|2,633|| align=right|0,263|| align=right|11,96|| align=right|4,271||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13442)||2646 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,640|| align=right|0,159|| align=right|5,31|| align=right|4,289||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13443)||2785 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,619|| align=right|0,101|| align=right|2,18|| align=right|4,238||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13444)||3040 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,641|| align=right|0,220|| align=right|8,03|| align=right|4,292||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13445)||3063 P-L|| align=right|12,5|| align=right|3,358|| align=right|0,018|| align=right|6,93|| align=right|6,153||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13446)||3087 P-L|| align=right|12,5|| align=right|3,064|| align=right|0,104|| align=right|8,32|| align=right|5,363||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13447)||4115 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,628|| align=right|0,099|| align=right|1,07|| align=right|4,260||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13448)||4526 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,436|| align=right|0,143|| align=right|2,35|| align=right|3,800||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13449)||4845 P-L|| align=right|13,7|| align=right|3,103|| align=right|0,111|| align=right|10,98|| align=right|5,465||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13450)||6077 P-L|| align=right|13,8|| align=right|3,095|| align=right|0,077|| align=right|3,22|| align=right|5,443||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13451)||6103 P-L|| align=right|14,6|| align=right|3,109|| align=right|0,214|| align=right|5,14|| align=right|5,481||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13452)||6513 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,589|| align=right|0,159|| align=right|12,71|| align=right|4,166||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13453)||6538 P-L|| align=right|13,8|| align=right|3,083|| align=right|0,190|| align=right|1,84|| align=right|5,412||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13454)||6594 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,434|| align=right|0,072|| align=right|6,37|| align=right|3,798||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13455)||6626 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,303|| align=right|0,063|| align=right|2,58|| align=right|3,494||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13456)||6640 P-L|| align=right|13,6|| align=right|3,111|| align=right|0,157|| align=right|4,69|| align=right|5,487||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13457)||6761 P-L|| align=right|13,1|| align=right|3,070|| align=right|0,058|| align=right|9,74|| align=right|5,378||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13458)||4214 T-1|| align=right|14,5|| align=right|2,608|| align=right|0,123|| align=right|4,38|| align=right|4,211||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13459)||4235 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,196|| align=right|0,125|| align=right|3,97|| align=right|3,253||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13460)||1083 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,606|| align=right|0,194|| align=right|2,99|| align=right|4,207||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13461)||1607 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,357|| align=right|0,127|| align=right|7,45|| align=right|3,618||MBA||24. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13462)||2076 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,154|| align=right|0,104|| align=right|2,97|| align=right|3,162||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|13463 Antiphos||5159 T-2|| align=right|11,2|| align=right|5,158|| align=right|0,007|| align=right|10,54|| align=right|11,72||JUT||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13464)||1036 T-3|| align=right|13,4|| align=right|3,067|| align=right|0,194|| align=right|9,12|| align=right|5,370||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13465)||1194 T-3|| align=right|13,9|| align=right|2,349|| align=right|0,128|| align=right|6,18|| align=right|3,600||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13466)||2349 T-3|| align=right|13,4|| align=right|3,005|| align=right|0,067|| align=right|9,47|| align=right|5,207||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13467)||2676 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,327|| align=right|0,116|| align=right|4,00|| align=right|3,549||MBA||11. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13468)||3378 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,322|| align=right|0,161|| align=right|00,88|| align=right|3,538||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13469)||3424 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,633|| align=right|0,031|| align=right|2,30|| align=right|4,271||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13470)||3517 T-3|| align=right|14,1|| align=right|2,622|| align=right|0,110|| align=right|2,06|| align=right|4,245||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13471)||4046 T-3|| align=right|14,2|| align=right|2,281|| align=right|0,153|| align=right|5,14|| align=right|3,445||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13472)||4064 T-3|| align=right|13,6|| align=right|3,046|| align=right|0,105|| align=right|10,95|| align=right|5,315||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|13473 Hokema||1953 GJ|| align=right|14,4|| align=right|2,254|| align=right|0,172|| align=right|4,81|| align=right|3,384||MBA||7. april 1953||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|13474 Vʹyus||1973 QO1|| align=right|13,5|| align=right|2,624|| align=right|0,292|| align=right|7,82|| align=right|4,251||MBA||29. avgust 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|13475 Orestes||1973 SX|| align=right|11,4|| align=right|5,183|| align=right|0,074|| align=right|7,95|| align=right|11,80||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(13476)||1974 QF|| align=right|14,9|| align=right|2,284|| align=right|0,212|| align=right|2,30|| align=right|3,451||MBA||16. avgust 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(13477)||1975 VW5|| align=right|13,3|| align=right|2,449|| align=right|0,144|| align=right|8,47|| align=right|3,831||MBA||5. november 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|13478 Fraunhofer||1976 DB1|| align=right|15,4|| align=right|1,923|| align=right|0,116|| align=right|18,72|| align=right|2,667||MBA||27. februar 1976||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(13479)||1977 TO6|| align=right|14,2|| align=right|2,307|| align=right|0,189|| align=right|6,98|| align=right|3,504||MBA||8. oktober 1977||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|13480 Potapov||1978 PX3|| align=right|14,9|| align=right|2,229|| align=right|0,220|| align=right|5,30|| align=right|3,328||MBA||9. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|(13481)||1978 VM11|| align=right|14,6|| align=right|2,571|| align=right|0,213|| align=right|5,62|| align=right|4,121||MBA||6. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(13482)||1979 HN5|| align=right|12,2|| align=right|3,085|| align=right|0,239|| align=right|7,57|| align=right|5,418||MBA||25. april 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(13483)||1980 SF|| align=right|14,5|| align=right|2,371|| align=right|0,214|| align=right|2,44|| align=right|3,650||MBA||16. september 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(13484)||1981 EA16|| align=right|14,6|| align=right|2,210|| align=right|0,119|| align=right|6,58|| align=right|3,284||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(13485)||1981 QJ3|| align=right|13,1|| align=right|3,115|| align=right|0,188|| align=right|2,63|| align=right|5,497||MBA||25. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(13486)||1981 UT29|| align=right|12,4|| align=right|3,043|| align=right|0,093|| align=right|9,22|| align=right|5,308||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(13487)||1981 VN|| align=right|12,7|| align=right|2,621|| align=right|0,107|| align=right|15,93|| align=right|4,242||MBA||2. november 1981||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|13488 Savanov||1982 TK1|| align=right|12,1|| align=right|3,015|| align=right|0,085|| align=right|9,80|| align=right|5,235||MBA||14. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|13489 Dmitrienko||1982 UO6|| align=right|12,7|| align=right|3,013|| align=right|0,118|| align=right|9,14|| align=right|5,228||MBA||20. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(13490)||1984 BZ6|| align=right|14,5|| align=right|3,073|| align=right|0,232|| align=right|1,51|| align=right|5,387||MBA||26. januar 1984||Observatorij Palomar||E. Bowell
|-
|(13491)||1984 UJ1|| align=right|14,3|| align=right|2,344|| align=right|0,242|| align=right|6,27|| align=right|3,589||MBA||28. oktober 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|13492 Vitalijzakharov||1984 YE4|| align=right|13,9|| align=right|2,356|| align=right|0,145|| align=right|6,52|| align=right|3,617||MBA||27. december 1984||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(13493)||1985 PT|| align=right|13,5|| align=right|2,668|| align=right|0,199|| align=right|12,88|| align=right|4,357||MBA||14. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(13494)||1985 RT|| align=right|14,8|| align=right|2,225|| align=right|0,189|| align=right|3,15|| align=right|3,318||MBA||14. september 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(13495)||1985 RD3|| align=right|14,8|| align=right|2,191|| align=right|0,122|| align=right|2,43|| align=right|3,243||MBA||6. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(13496)||1985 RF3|| align=right|13,9|| align=right|2,651|| align=right|0,247|| align=right|6,03|| align=right|4,317||MBA||6. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|13497 Ronstone||1986 EK1|| align=right|13,1|| align=right|2,322|| align=right|0,232|| align=right|23,34|| align=right|3,537||MBA||5. marec 1986||Flagstaff||E. Bowell
|-
|(13498)||1986 PX|| align=right|15,1|| align=right|2,115|| align=right|0,179|| align=right|2,76|| align=right|3,076||MBA||6. avgust 1986||Smolyan||E. W. Elst; V. Ivanova
|-
|13499 Steinberg||1986 TQ5|| align=right|13,7|| align=right|3,200|| align=right|0,202|| align=right|1,92|| align=right|5,723||MBA||1. oktober 1986||Caussols||CERGA
|-
|13500 Viscardy||1987 PM|| align=right|12,4|| align=right|2,776|| align=right|0,063|| align=right|7,50|| align=right|4,625||MBA||6. avgust 1987||Caussols||CERGA
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov